Dębicki (forma żeńska: Dębicka; liczba mnoga: Dębiccy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiły je 4742 osoby.

Znane osoby noszące to nazwisko 
 Kazimierz Dębicki (1900 – 1977) – chirurg, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku;
 Kazimierz Dębicki (1925 – 2007) – aktor teatralny i filmowy;
 Mieczysław Dębicki (1926 – 2001) – generał, prezydent Warszawy;
 Stanisław Dębicki (1866-1924), malarz i ilustrator książek;
 Stanisław Dębicki (1891–1940), prokurator, sędzia, ofiara zbrodni katyńskiej;
 Tadeusz Dębicki (ur. 1945) – polityk i mechanik rolnictwa, poseł na Sejm V kadencji;
 Witold Dębicki (ur. 1943) – aktor teatralny i filmowy;
 Zdzisław Dębicki (1871 – 1931) – poeta, krytyk, publicysta i pamiętnikarz okresu Młodej Polski.

Przypisy 

Polskie nazwiska